Соревнования по тхэквондо среди мужчин в категории до 68 кг на Европейских играх 2015 года прошли 15 июня в Бакинском кристальном зале. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из 16 стран.

Чемпионом первых Европейских игр стал хозяин соревнований 19-летний Айхан Тагизаде, победивший в финале поляка Кароля Робака. Бронзовые медали получили олимпийский чемпион 2012 года испанец Хоэль Гонсалес и россиянин Алексей Денисенко, причём оба этих тхэквондиста были призёрами олимпийского турнира 2012 года в категории до 58 кг.

Олимпийский чемпион 2012 года турок Сервет Тазегюль разгромно уступил Робаку в первом же раунде соревнований. Поскольку поляк дошёл до финала, то Тазегюль получили возможность побороться за бронзовую медаль, где в решающем поединке проиграл Алексею Денисенко.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+4)

Результаты

Плей-офф

Утешительный турнир

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Европейских игр 2015 года 
 Протокол соревнований